Акантофта́льмус Кю́ля, или колючегла́зый вьюн Кю́ля () — вид рыб из семейства вьюновых (Cobitidae). Видовое название дано в честь немецкого зоолога Генриха Куля (1797—1821). Аквариумная рыба.

Рыбы с вытянутым змеевидным телом, достигающие в длину 12 см при продолжительности жизни до 10 лет. Окрашены в тёмные тона с 6—10 яркими вертикальными полосами, брюшная сторона более светлая. На голове расположены две пары усиков, глаза покрыты прозрачной кожей. Представители обитают в Юго-Восточной Азии в неглубоких пресных водоёмах со слабым течением.

Примечания 

Вьюновые
Животные, описанные в 1846 году
Рыбы Юго-Восточной Азии
Пресноводные рыбы
Аквариумные рыбы
Куль